Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Baddeck”
 Pierwszy HMCS „Baddeck” – korweta typu Flower
 Drugi HMCS „Baddeck” – eksperymentalny wodolot, w latach 1957-1962 użytkowany pod nazwą HMCS „Bras d’Or”

Bibliografia 
 

Baddeck